Kerer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kerer (1808–1867), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Johannes Kerer (1430–1506), Universitätslehrer, Münsterpfarrer in Freiburg und Weihbischof in Augsburg
 Manuela Kerer (* 1980), Südtiroler Komponistin

Siehe auch:
 Kehrer